John Digby (1. hrabia Bristolu)
 John Digby (3. hrabia Bristolu)